COF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Patrick Air Force Base, Cocoa Beach (Florida), Stati Uniti
 cof – codice ISO 639-3 della lingua colorado